Il singolare  del Copa Petrobras Santiago 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Eduardo Schwank era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Fabio Fognini ha battuto in finale Paul Capdeville 6–2, 7–6(2).

Teste di serie

 Fabio Fognini (campione)
 Pere Riba (primo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 João Souza (quarti di finale)

  Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)
  Rui Machado (semifinali)
  Jurij Ščukin (primo turno)
  Nicolás Massú (primo turno, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Copa Petrobras Santiago 2010